Zappella – cognome italiano
 Giuseppe Zappella – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Michele Zappella – psichiatra italiano